Lipschütz ist der Familienname folgender Personen:

 Baruch Isaak Lipschütz (1812–1877), deutscher Rabbiner
 Benjamin Lipschütz (1878–1931), galizisch-österreichischer Dermatologe
 Hans Lipschütz (1877–1942), deutscher Schauspieler bei Bühne und Film und ein Bühnenregisseur
 Samuel Lipschütz (1863–1905), US-amerikanischer Schachmeister ungarischer Herkunft
 Seymour Lipschutz (* 1931), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Lipschutz
 Lippschütz
 Lipschitz